Brody Duże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Brody Duże, village de la voïvodie de Lublin
 Brody Duże, village de la voïvodie de Mazovie